

Codici 
 KAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karato (Papua Nuova Guinea)
 KAF – sigla internazionale della Aeronautica militare keniota – Kenya Air Force
 KAF – sigla internazionale della Aeronautica militare del Kuwait – Kuwait Air Force

Alfabeto 
 Kāf – lettera dell'alfabeto arabo
 Kaph – lettera dell'alfabeto ebraico